Бурлаку:

 Бурлаку — село в Кагульском районе Молдавии.
 Бурлаку, Джета (род. 1974) — молдавская певица.